Słowo  oznacza „poranne słońce” w języku japońskim i może odnosić się do następujących haseł:
 Miejscowości
 Asahi – miasto w środkowej Japonii w prefekturze Chiba
 Asahi – dzielnica Jokohamy
 Asahi – dzielnica Osaki
 Asahi (Mie) – miejscowość (miasteczko) w Japonii, w prefekturze Mie
 Asahi (Toyama) – miejscowość (miasteczko) w Japonii, w prefekturze Toyama
 Asahi (Yamagata) – miejscowość (miasteczko) w Japonii, w prefekturze Yamagata
 Asahi (Nagano) – wieś (gmina wiejska) w Japonii, w prefekturze Nagano

 Dawne miejscowości
 Asahi (Aichi) – dawna miejscowość (miasteczko) w Japonii, w prefekturze Aichi, 1 kwietnia 2005 włączona do miasta Toyota
 Asahi (Fukui) – dawna miejscowość (miasteczko) w Japonii, w prefekturze Fukui, 1 lutego 2005 włączona do miasteczka Echizen
 Asahi (Hokkaido) – dawna miejscowość (miasteczko) w Japonii, na Hokkaido, 1 września 2005 włączona do miasta Shibetsu
 Asahi (Okayama) – dawna miejscowość (miasteczko) w Japonii, w prefekturze Okayama, 22 marca 2005 włączona do miasteczka Misaki
 Asahi (Shimane) – dawna miejscowość (miasteczko) w Japonii, w prefekturze Shimane, 1 października 2005 włączona do miasta Hamada
 Asahi (Gifu) – dawna wieś (gmina wiejska) w Japonii, w prefekturze Gifu, 1 lutego 2005 włączona do miasta Takayama
 Asahi (Ibaraki) – dawna wieś (gmina wiejska) w Japonii, w prefekturze Ibaraki, 11 października 2005 włączona do miasta Hokota
 Asahi (Niigata) – dawna wieś (gmina wiejska) w Japonii, w prefekturze Niigata, 1 kwietnia 2008 włączona do miasta Murakami
 Asahi (Yamagata, Higashitagawa) – dawna wieś (gmina wiejska) w Japonii, w prefekturze Yamagata, 1 października 2005 włączona do miasta Tsuruoka
 Asahi (Yamaguchi) – dawna wieś (gmina wiejska) w Japonii, w prefekturze Yamaguchi, 6 marca 2005 włączona do miasta Hagi

 Inne
 Asahi – najwyższy szczyt wyspy Hokkaido w Japonii
 Asahi – japoński pancernik z okresu wojny rosyjsko-japońskiej
 Asahi Baseball Field – stadion baseballowy w Koror na Palau
 Asahi Group Holdings – japoński holding piwowarski, mający 100% udziałów w Kompanii Piwowarskiej
 Asahi Shimbun – japońska gazeta
 Nagroda Asahi –  japońska nagroda, przyznawana przez gazetę „Asahi Shimbun” oraz Fundację Kultury Asahi Shimbun
 Asahi Kasei – japoński koncern chemiczny
 Asahi Production – japońskie studio anime
 TV Asahi – japońska stacja telewizyjna
 (8747) Asahi – planetoida